Le nom de Choiseul vient du village de Choiseul dans la Haute-Marne, dont les seigneurs formèrent la maison de Choiseul, le plus illustre membre en étant le duc Étienne de Choiseul, principal ministre de .  Plusieurs localités reçurent le nom de Choiseul en l'honneur du duc, dont l'action diplomatique constitue un modèle selon l'institut Choiseul.

Ce mot se prononçait autrefois comme « Choiseuil ».

Toponyme

France 
 Choiseul, commune de la Haute-Marne.
 Le camp de Choisel,  camp de concentration français qui a existé dans la commune de Châteaubriant en Bretagne, de 1941 à 1942.
 Le duché de Choiseul fut créé à plusieurs reprises au bénéfice des membres de la maison de Choiseul.
 Le passage Choiseul, passage couvert parisien.
 La rue de Choiseul est une voie du  de Paris.
Le quartier Choiseul, dans la commune de Case-Pilote à la Martinique.

Sainte-Lucie 
 Choiseul, district de Sainte-Lucie.
 Choiseul, village de Sainte-Lucie.

Îles Salomon 
 Choiseul, une province des îles Salomon constituée essentiellement de : l'île Choiseul avec la baie de Choiseul.

Royaume-Uni 
 Le détroit de Choiseul, un détroit des îles Malouines ;
 La baie Choiseul ou Port William, une baie des îles Malouines.

Patronyme 

 la maison de Choiseul est la famille issue des seigneurs de Choiseul ;
 Augustine Françoise de Choiseul (1697-1728), fille cachée de ses parents, en procès avec son oncle pour captation d'héritage ;
 César Gabriel de Choiseul-Praslin (1712-1785), militaire et diplomate, homme d'État, pair de France ;
Étienne de Choiseul (1719-1785), principal ministre de , homme d'État ;
Claude Antoine Clériadus de Choiseul La Baume (1733-1794), aristocrate et général de division français ;
Antoine-César de Choiseul-Praslin (1756-1808), général et homme politique ;
 Claude-Antoine-Gabriel de Choiseul (1760-1838), duc de Choiseul, pair de France, a laissé des Mémoires ;
 Charles-Henri de Choiseul Praslin (1944-2019), avocat, militant associatif et politique français.

Autres 
 L'Institut Choiseul pour la politique internationale et la géoéconomie, un think tank français présidé par Pascal Lorot.
 Choiseul éditions, branche éditoriale de l'Institut Choiseul, qui est un éditeur de revues et d'ouvrages spécialisés dans les questions internationales et la géopolitique.

Voir aussi

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme